MacFarquhar ist der Familienname folgender Personen:

 Colin MacFarquhar (um 1745–1793), schottischer Buchdrucker
 Roderick MacFarquhar (1930–2019), britischer Politikwissenschaftler